Qi Jiang kan syfta på:

 Qi Jiang (drottning) (död 781 f.Kr.), en kinesisk drottning

Geografi

Kina 

 Qi Jiang (vattendrag i Kina), Sichuan, 
 Qijiang He, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar